Plaats in Indonesië
 Sekarsari (Sumber), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Sekarsari (Kali Bunder), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java